Каянус:

  — род растений семейства Бобовые.
 Каянус — финская фамилия, известные носители:
 Каянус, Роберт (1856—1933) — финский композитор и дирижёр.
 Каянус, Кай (1908—1994) — финский скрипач, лауреат высшей государственной награды Финляндии для деятелей искусств Pro Finlandia (1957).
 Каянус-Бленнер, Лиллю (1885—1963) — финская арфистка, лауреат высшей государственной награды Финляндии для деятелей искусств Pro Finlandia (1957).